«Compared to What» — внеальбомный сингл американской хардкор-группы Off!, выпущенный в 2011 году на лос-анджелесском лейбле Southern Lord, специализирующемся на метале.  Сингл вышел в виде семидюймового винилового picture disc трёх цветов: чёрного и красного, на обложке которых был изображён бунт в Лос-Анджелесе, и синего, на обложке которого был изображён левый кед. Последний вариант был сделан специально для продажи во время тура.

Оформление сингла взял на себя арт-директор Southern Lord Аарон Эдж, вместо Рэймонда Петтибон, который сотрудничал с Off! в оформлении других их записей.

Песня «Compared to What» в оригинале является песней протеста () в стиле джаз-соул афро-американского певца Джина Макдэниелса, написанной им в конце 1960-х. Димитрий Котс и Кит Моррис полностью переписали музыку для песни, оставив лишь оригинальные слова.
Бисайдом сингла была выбрана песня «Rotten Apple», автором которой значится Си Тинкер.

Список композиций 
 «Compared to What» (музыка - Котс, Моррис, слова - Макдэниелс)
 «Rotten Apple» (Си Тинкер)

Участники записи 
 Кит Моррис — вокал
 Димитрий Котс — гитара, продюсер
 Стивен Шейн Макдональд — бас-гитара, запись, микширование
 Марио Рабалкаба — ударные
 Эндрю Линч — ассистент инженера
 Брэд Ботрайт — мастеринг
 Аарон Эдж — дизайн

Примечания 

Синглы по алфавиту
Песни по алфавиту
Песни 2011 года
Синглы 2011 года
Песни на английском языке